Horvátország
Mrčevo, falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Montenegró
Mrčevo, falu Pljevlja községben a Szandzsák területén